Beckh ist der Familienname folgender Personen:

 Alois von Beckh-Widmanstätten (1754–1849), österreichischer Naturwissenschaftler
 Albert von Beckh (1870–1958), deutscher Generalmajor und SS-Gruppenführer
 August von Beckh (1809–1899), deutscher Eisenbahnbau-Ingenieur
 Bruno Wolff-Beckh (Pseudonyme Rol. W. Buffon; Bruno Wimperg; 1860–nach 1909), deutscher Jurist und Historiker
 Christian Rudolph Beckh (1804–1886), deutscher Fabrikant, Landtagsabgeordneter
 Friedrich Beckh (1843–1927), deutscher Agrarier und konservativer Politiker
 Hermann Beckh (1875–1937), deutscher Orientalist und Anthroposoph
 Hermann Beckh (Politiker) (1832–1908), Jurist und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Hermann Friedrich Beckh (1806–1886), Jurist und Politiker
 Johann Joseph Beckh (1635–nach 1692), deutscher Schäferdichter und Dramatiker der Barockzeit
 Karl Beckh (1770–1860), deutscher Politiker
 Leopold von Beckh-Widmannstetter (1841–1903), österreichischer Offizier und Historiker
 Ludwig Beckh (1855–1928), deutscher Maschinenbauingenieur
 Luise Christine Beckh, Ehefrau von Heinrich Lanz
 Ottmar Beckh (1865–1948), deutscher Spielzeugfabrikant 
 Rudolph Beckh (1860–1919), deutscher Polizeipräsident
 Wilhelm Beckh (1836–1921), deutscher Mediziner und Schriftsteller

Weiteres:
 Brauerei Beckh, Pforzheim

Siehe auch:
 Beck